Taiya steht für:
 Taiya River, einen Fluss in Alaska
 Taiya Inlet, eine Bucht in Alaska